In het seizoen 2022/2023 komt Toulouse FC uit in de Franse Ligue 1. In dit seizoen zal Toulouse ook weer uitkomen in de Coupe de France.

Selectie 2022/2023

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2023

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Ligue 1

Coupe de France

Statistieken

Tussenstand in Franse Ligue 1

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Sport in Toulouse
Franse voetbalclub 2022/23